Convento de Santa Clara do Desterro — em Salvador, Brasil

Espanha
Convento de Santa Clara de Gandia
Convento de Santa Clara de Pontevedra
Convento de Santa Clara (Santiago de Compostela)
Mosteiro Real de Santa Clara de Tordesillas

Portugal
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha — em Coimbra
Mosteiro de Santa Clara-a-Nova — em Coimbra
Convento de Santa Clara de Évora
Convento de Santa Clara (Funchal)
Convento de Santa Clara (Portalegre)
Igreja de Santa Clara (Porto)
Convento de Santa Clara (Santarém) — ou Igreja de Santa Clara
Convento de Santa Clara (Vila do Conde) — ou Igreja de Santa Clara

Desambiguações de construções